Церковь Сошествия Святого Духа — приходской храм Коломенской епархии Русской православной церкви, расположенный в селе Шкинь Коломенского района Московской области.

История 
Старинное торговое село Шкинь в XVIII веке принадлежало роду московских бояр Бибиковых. В имении находилась деревянная церковь Святого Архистратига Михаила.

В 1795—1800 годах выстроена каменная церковь на средства владельца имения армии бригадира и кавалера Гаврилы Бибикова. Авторство церкви приписывается Родиону Казакову, а строился храм под непосредственным наблюдением губернского архитектора И. А. Селехова, в то время работавшего в Шкини. Открыта церковь в 1800 году.

Богослужения в Духовской церкви прекратились в 1930-х годах. Разорён храм был в 1960-х годах, когда там устроили склад. В начале 1990-х храм стоял в запустении. В это время там отыскали икону с изображением преподобного Серафима Саровского. С этого момента началось возрождение церковной общины.

Первое богослужение было совершено 7 апреля 1996 года в день Благовещения Пресвятой Богородицы. Службы в церкви совершаются каждую субботу — Всенощное бдение и каждое воскресенье — Божественные литургии. Богослужения проводятся в дни великих и двунадесятых праздников и в дни чтимых икон.

В 1994 году была зарегистрирована церковная община. В 1998 году начались реставрационные работы. В последующие годы удалось восстановить колокольню, повесить колокола, восстановить церковную ограду, в 2003 году в храме установили иконостас. В 2003 году в дни празднования 100-летнего юбилея прославления Серафима Саровского первая Божественная литургия совершена в главном храме — Сошествия Святого Духа.

Описание 
Церковь представляет собой двухколоколенный храм. С точки зрения архитектуры эта церковь является типичным образцом московского классицизма. К церкви имеются пристройки — Михаило-Архангельский и Никольский приделы, в которых расположена трапезная храма.

Свято-Духовская церковь является архитектурным аналогом Троицкого собора, принадлежащего Александро-Невской лавре города Санкт-Петербурга. По внешнему виду контрастирует с соседними сельскими храмами. В настоящий момент не всё из отделки сохранилось — ранее храм имел более богатое убранство.

Рядом с церковью находится могила Д. И. Васильева (умер в 1884 году) — юродивого Данилушки — блаженного Даниила, покровителя строителей, память которого чтят в селе.

В настоящий момент церковь принадлежит Русской православной церкви.

Настоятель: священник Дионисий Киндюхин.

Примечания

Ссылки 
 Страница Храма на сайте Коломенской епархии 

Шкинь
Шкинь